een pseudoniem van de resident van Rembang (voormalig Nederlands-Indië) G.L. (George Lodewijk) Gonggrijp (1859-1939);
 een pseudoniem van de schrijver Theodor Holman (1953) voor zijn columns in De Groene Amsterdammer.